La BMW Sèrie 3 és la gamma de vehicles de classe mitjana de la marca alemanya BMW. Va aparèixer per primer cop al mercat el juny del 1975. La gamma de vehicles s'ha anat renovant aproximadament cada sis o set anys, creant noves generacions.

Els cotxes de sèrie 3 són els que més èxit comercial han tingut a la història de BMW i es mantenen anualment al número 1 de la llista de vendes de la marca bàvara.

Visió general 
Un total de sis generacions, en ordre temporal:

BMW E21 (1975–1983) 
Una única carrosseria de 2 portes

BMW E30 (1982–1994) 
 Carrosseria de 2 i 4 portes, descapotable i una de familiar
 Motors de benzina i dièsel, una versió tracció 4x4 i un primer esportiu, el famós M3

BMW E36 (1990–2000) 
 La carrosseria de 2 portes es converteix en coupé. Es mantenen les de 4 portes, descapotable i el familiar
 Motors de benzina i dièsel, s'elimina la versió tracció 4x4 i l'esportiu M3 en tres versions de carrosseria (coupé, cabrio i 4 portes)
 S'afegeix una carrosseria més curta, anomenada "Compact".

BMW E46 (1998–2007) 
 La carrosseria del coupé i cabrio es diferencia de la de 4 portes i familiar
 Torna la versió 4x4 i l'esportiu M3 en dues versions de carrosseria (coupé, cabrio), és a dir que no s'ofereix ni en 4 portes ni en "Compact"
 Disposa de la versió "Compact", però amb detalls que el diferencien clarament de la resta de la gamma.

BMW E90 (2005–2013) 
Es diferencien els números de projecte per carrosseries:

 E90 carrosseria 4 portes
 E91 Carrosseria familiar
 E92 Carrosseria coupé
 E93 Carrosseria cabrio

L'esportiu M3 es torna a oferir en tres versions de carrosseria (coupé, cabrio, 4 portes). El "Compact" desapareix, ja que s'ha convertit en la sèrie 1 (E87)

BMW F30 (des de 2012) 
 El Coupé i cabrio canvien de nom, és a dir s'eliminen de la Sèrie 3 i inicien la seva vida comercial amb la sèrie 4.
 L' M3 (amb 4 portes, codi F80) es manté a la gamma
 A part de la carrosseria familiar, s'introduieix la nova sèrie 3 GT cinc portes (més alt i més llarg i amb portón posterior)

Barres temporals amb les variants de la sèrie 3

Enllaços externs 

 Pàgina web oficial de BMW

Serie 3